Liza Leyla, de son vrai nom Eliza Muylaert, est une poétesse belge (cf. World Poetry Yearbook 2014, 2015).

Liza Leyla est originaire de Flandre orientale et vit à Bruxelles. Licenciée en philosophie (mémoire sur l'œuvre du penseur Stendhal), professeur de langues et traductrice, elle poursuit des recherches en philosophie et en histoire, mettant en lumière les thèmes esthétiques et érotiques (approche philosophique), si chers à la Femme Sublime (cf. la mythologie, les légendes, les contes). Elle est également professeure de langues (A.E.S.I/A.E.S.S.), elle a enseigné le français et le néerlandais durant des années.

L'auteure a collaboré à quelques revues littéraires : Les Elytres du Hanneton, Signs and Stones, Signs and Stones in the Moonlight, Friour, Midia Press Mail Art, etc. Archipel, Ecrits vains, Chemins de Traverse, Reflets, ainsi qu'à World Periodical Press News, Rendition of International Poetry. Elle a également collaboré à des projets internationaux pour la paix et la dignité, et plusieurs de ses poèmes ont été mis en musique par Michèle Bodine et Muhammad Iqbal Behleem. Son recueil Dentelle de mirages s'adresse particulièrement aux enfants de l'école "Elhadj Filany Mamadi Camara" à Mamoridou (Guinée-Conakry) dans l'espoir qu'il leur apportera une dentelle de Paix et d'Amour. 

Elle consacre une partie de ses loisirs à l'aquarelle et à la peinture sur toile (acrylique). Quelques-unes de ses peintures ont été sélectionnées pour illustrer des couvertures de livres. 

Liza Leyla (Eliza Muylaert) est membre de l'Organisation Mondiale de la Presse Périodique (O.M.P.P.).

Bibliographie (quelques traces d'une quête poético-philosophique)
 Nostalgie chromatique suivi de À travers les Appalaches, 1992, Bruxelles
 Les lèvres du néant, 1993, Bruxelles 
 Les Tentacules du Moloch, Éditions Lingua & Littera, 1994, Bruxelles
 Sora, Éditions Lingua & Littera, 1995, Bruxelles
 Rosée solaire, 1998,  Bruxelles 
 La Voie d'Eros, Le Clin d'œil de la Sirène, 2001, Bruxelles 
 Epines satinées, Bruxelles, 2003.
 Eros, source de créativité, Testament des poètes, 2004, Bruxelles 
 La pauvreté et la faim dans le monde, 2005, www.guineecitoyens.org ("Armoede en honger in de wereld", Jaarboek van de GROS, Meise)
 Zachte Luimen, Uitgeverij Free Musketeers, 2006, Woerden
 Dentelle de mirages, Lace of Mirages, Bruxelles, 2007.
 " Flores de Bronce ", Ed. Antonio Garcia Fernandez, Associacion Cultural Los Banderines, Banderin 35, Almeria, 2008; secunda tirada, 2012
 Lilith en de Baai van de Wilde Geiten, Lilith en de Baai van de Wilde Geiten, 2009, Free Musketeers
 Meesterlijke Misdaad, traduction d'une pièce de théâtre du journaliste Pascal Vrebos par Liza Leyla, Ed. Free Musketeers, Pays-Bas, 
 Lady Xiang Feng en de Olifantenbaai, conte philosophique, 2011, Free Musketeers, Pays-Bas, suite de Lilith en de Baai van de Wilde Geiten, illustration de la couverture du livre en question par l'auteure (aquarelle)
 Temps d'attente aux lueurs de l'espoir, traduction en provençal maritime par Jean-Claude Babois, en provençal rhodanien par Yvon Gaignebet, publication de l'Espaventau, 
 Mina de Wangel, traduction de Stendhal en néerlandais par Liza Leyla (à partir du manuscrit de 1853), , Ed. Free Musketeers, Pays-Bas, introduction sur la pensée de Stendhal, illustration de la couverture du livre en question par l'auteure (aquarelle)
 "Alicia Lara en de Baai van de Cobra-Godin", , Ed. Free Musketeers, Pays-Bas, illustration de la couverture du livre par l'auteure (peinture sur toile, acrylique).
 "Huilende Duinen", traduction par Liza Leyla d'une histoire illustrée, "Le Sablier des Dunes" de Jean-Claude Deshayes, chez l'auteur, 2014
 "1001 Couleurs de l'Aube", "Du Crépuscule au Paradis de Lumière", Ed. Muse, Sarrebruck, 2015
 "Sun Fancies", Ed. America Starbooks, Maryland, 2015, translation of the "Zachte Luimen", Ed. Free Musketeers, Pays-Bas
 "Crépuscule des déesses", LL-Edition (chez l'auteure), 2016, Bruxelles, roman philosophique, édition limitée
 "LÎle de la Déesse Serpent", LL-Edition (chez l'auteure), 2018, Bruxelles, roman philosophique, édition limitée
"Traces d'un amour étoilé" suivi de "La Quête", LL-Edition (chez l'auteure), recueil de poèmes et de contes, Bruxelles, 2019
"Metropolis by Twilight", LL-Edition (chez l'auteure), Bruxelles, décembre 2020, recueil de poèmes et de prose poétique en français
"Arrière-plan philosophique de l'oeuvre de Stendhal (1783-1842), LL-Edition (chez l'auteure), 2021 
"Crépuscule à Metropolis", roman, LL-Edition (chez l'auteure), 2021, Bruxelles 
"Over de MInnebrieven van Heloïse en Abelard". "De Onbaatzuchrige Liefde", LL-Edition, uitgave in eigen beheer, februari 2023, Brussel,filosofische essay.

Notes 
2. Liza LEYLA a apporté sa collaboration comme traductrice et auteure au recueil de poésie, "Four plus one", "Vier plus Eén",  Earth Culture Press,  septembre 2020 (cf. l'IPTRC).

Poétesse belge
Écrivain belge francophone
Écrivain belge néerlandophone
Nom de plume